GR5 ou GR.5 peut faire référence à :
 (31608) 1999 GR5, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 GR5 : into the wilderness, série télévisée belge diffusée en 2020 ;
 Harrier GR.5, un avion de combat ; 
 Sentier de grande randonnée 5, reliant Hoek van Holland à Nice.